

Новач () — місто у повіті Горж.
 Новач () — село у повіті Джурджу. Адміністративно підпорядковується місту Міхейлешть.

Новач () — село у Калараському районі.